Spiken bezeichnet das
 Hinzugeben eines Analyts beim Standard-Additionsverfahren in der Analytischen Chemie.
 Hinzugeben eines Analyts bei einem internen Standard, um den Probenverlust zu ermitteln.

Siehe auch:
 Spiking